Edgar je lahko:
 Edgar (ime)
 Edgar Angleški (942 – 975).
 Edgar Škotski (1074 – 1107).
 Edgar Ætheling
 EDGAR
 Edgar (opera)
 Edgar Awards
 HMS Edgar - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Edgar, Wisconsin
 Edgar, Nebraska
 Edgar Allen Poe
 Edgar F. Codd
 Edgar González
 Edgar Nelson Rhodes
 Edgar Ojeda
 Edgar Rice Burroughs
 Edgar Roni Figaro
 Edgar Varèse
 J. Edgar Hoover